Алісія Молік була чинною чемпіонкою, але того року не брала участі.

Катарина Среботнік виграла титул, у фіналі перемігши Анастасію Мискіну з рахунком 7–5, 6–2.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 ITF tournament profile 

2005
Nordea Nordic Light Open